Surinam kan syfta på:

Mauritius 

 Surinam (ort), Savanne,

Surinam 
 Surinam, självständig stat.

Robotskapade Mauritiusförgreningar